Niemcy:
 Bernkastel – dzielnica Bernkastel-Kues
 Bernkastel – były powiat

Zobacz też:
 Bernkastel-Kues
 Bernkastel-Wittlich